Otto Lommel ist der Name folgender Personen:

* Otto Lommel (Produktionsleiter) (geboren vor 1936), Film-Produktionsleiter zur Zeit des Nationalsozialismus

Otto Lommel bezeichnet

 Otto Lommel (Verlag), graphische Kunstanstalt und Verlag etwa von Ansichtskarten in Mannheim in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts